Miasteczko Salem – powieść Stephena Kinga
 Miasteczko Salem – film z 1979 roku
 Miasteczko Salem – miniserial 2004 roku